Culmo hace referencia a varios artículos:

Definición
Originalmente hace referencia al falso tallo de cualquier tipo de planta. Deriva de la raíz latina culmus,  y específicamente se refiere a tallo encima de la tierra o aérea  de  pastos  y ciperáceas.

Lugares
 Culm Measures, una formación geológica de Inglaterra.
 Nombre germano para Chełmno, Polonia.
 Río Culm, Medio-Devon, Reino Unido.

Además
 Término usado para basura finamente granulada de antracita carbón.

Culma
Volcán de Culma, cono de escoria en el sur de Guatemala
Gustavo Culma, futbolista colombiano
John Jairo Culma, futbolista colombiano